Фуенте Беља има више значења:

 Фуенте Беља (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фуенте Беља (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику